Nordebert est un nom qui peut faire référence à :

 Nordebert de Neustrie,  maire du palais de Neustrie pendant les dernières années du VIIe siècle.
 Nordebert, évêque de Clermont au VIIIe siècle.